Oladoye ist der Familienname folgender Personen:

 Adewale Oladoye (* 2001), nigerianischer Fußballspieler
 Blessing Oladoye (* 2000), nigerianische Sprinterin
 Funke Oladoye (* 1993), nigerianische Sprinterin